Затишное — название населённых пунктов:

Россия 
 Затишное — село в Ленинском районе Крыма.

Украина 
 Затишное — село в Песчанском районе Винницкой области.
 Затишное — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Затишное — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Затишное — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Затишное — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Затишное — село в Береговском районе Закарпатской области.
 Затишное (до 2016 г. — Лениновка) — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Затишное — село в Кременском районе Луганской области.
 Затишное — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Затишное — село в Купянском районе Харьковской области.